Яков Семёнович Фадеев (1899—1985) — старший производитель работ треста «Мосстрой» № 17 Главмосстроя, Герой Социалистического Труда (01.02.1957).

Родился в 1899 году в д. Левшино Тарусского уезда Калужской губернии в крестьянской семье.

С 1912 г. подсобный рабочий на стройках Подмосковья.

Освоив специальность штукатура, перешел на работу в трест Мосжилстрой, где вскоре возглавил бригаду.

Несмотря на то, что имел всего несколько классов образования, в начале 1950-х гг. был назначен сначала прорабом, затем старшим прорабом треста «Мосстрой» № 17 Главмосстроя.

Экспериментатор, новатор производства, рационализатор. В 1956 году возглавляемый им прорабский участок за 76 дней построил крупноблочное школьное здание в Большом Песчаном переулке в Москве, сэкономив 326 тысяч рублей. Так же быстро была построена школа на Хорошевском шоссе, экономия — 337 тыс. рублей. Школа из крупных блоков в Больничном переулке построена за 56 дней.

Герой Социалистического Труда (01.02.1957). Награждён двумя орденами Ленина (16.03.1949, 01.02.1957)

С 1962 г. на пенсии.

Умер в Москве в 1985 г.

Источники 

 Викторов, Николай Владимирович. Старший производитель работ Я. С. Фадеев [Текст] : [Трест «Мосстрой» № 17]. — Москва : Госстройиздат, 1958. — 48 с., 1 л. граф. : ил.; 20 см. — (Строители — Герои Социалистического Труда).
 Шур, Михаил Маркович. Скромность [Текст] : [Моск. строитель Я. С. Фадеев]. — Москва : Сов. Россия, 1966. — 52 с.; 14 см. — (Рассказы о красоте душевной).
 Дыхание времени. Сборник очерков [об изобретательстве и рационализации). М., Московский рабочий, 1958 — Всего страниц: 388. Стр. 357—361.
 История рабочих Москвы: 1945—1970 гг. Институт истории СССР (Академия наук СССР), Институт истории партии (Москва). Наука, 1989 — Всего страниц: 386
 http://opac.nekrasovka.ru/books/NEWSPAPERS/VM/1956/VM_1956_186.pdf